Тудо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний схід від Марселя, 26 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 310,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тудон на сайті французького Національного інституту географії
 Тудон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 Тудон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Тудон на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Тудон на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Тудон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи